Adlisberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Adlisberg, Zürich, kulle, Bezirk Zürich, 
 Adlisberg, Bern, kulle, Bern-Mittelland,